Blauwdruk - letterlijk: met behulp van cyanotypie gemaakte directe fotografische kopie in witte lijnen op een blauwe achtergrond. Figuurlijk: plan van uitvoering

 Blueprint (Ferry Corsten) - album van Ferry Corsten
 The Blueprint - album van Jay-Z
 Blueprint (Rory Gallagher) - album van Rory Gallagher
 Blueprint (Natalie MacMaster) - album van Natalie MacMaster
 Blueprints (Wage War) - album van Wage War
 Blueprint (film) - Duitse film uit 2003
 Blueprint (computerspel) -